PRC steht für:
 PRC (Datenformat), engl. Product Representation Compact, Datenformat zur Beschreibung von 3D-Daten
 Palm Resource Code, Dateiendung der Installationsdateien für Palm OS, ebenso für das Mobipocket-Format elektronischer Bücher, siehe Palm OS#Datenbanken
 Parliamentary Recruiting Committee, britisches Rekrutierungsbüro im Ersten Weltkrieg
 Parti révolutionnaire Communistes, französische kommunistische Partei (im März 2002 gegründet), die bei der Europawahl in Frankreich 2019 antrat
 Partial Route Calculation, siehe IS-IS (Routingprotokoll)
 Partito della Rifondazione Comunista, italienische ‚Partei der kommunistischen Neugründung‘
 Pedrazza Racing Cars, österreichisches Rennteam mit eigener Wagenproduktion
 People’s Republic of China, englisch für Volksrepublik China
 People’s Republic of Congo, vormals englisch für Republik Kongo, weiterhin UNDP-Code
 Physical Review C, eine Fachzeitschrift in der Physik
 Popular Resistance Committees, eine palästinensische Terrororganisation, siehe Volkswiderstandskomitee
 Pregnancy Risk Category, medizinische Einstufung von Arzneistoffen bezüglich Schwangerschaft und Stillzeit
 Primary Rate Clock in der Synchronen Digitalen Hierarchie
 Producers Releasing Corporation, eine ehemalige US-amerikanische Filmproduktionsfirma
 Public Resource Computing, eine Sonderform des verteilten Rechnens

prc steht für:
 Parachi (ISO-639-3-Code), südost-iranische Sprache

Abkürzung